Daniel Rahimi (né le  à Umeå en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace et iranien.

Carrière de joueur 
En 2006, il commence sa carrière en senior avec l'IF Björklöven dans l'Allsvenskan.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 || IF Björklöven || Allsvenskan ||6 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2006-2007 || IF Björklöven || Allsvenskan ||33 ||0 ||2 ||2 ||104 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-  
|2006-2007 || Moose du Manitoba || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
|2007-2008 ||Salmon Kings de Victoria || ECHL ||19 ||0 ||5 ||5 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 || Moose du Manitoba || LAH ||41 ||3 ||2 ||5 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Moose du Manitoba || LAH ||58 ||1 ||5 ||6 ||49 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Rögle BK || Elitserien || 55|| 1|| 7|| 8|| 67|| || || || ||
|-
|2010-2011 || HV71 || Elitserien || 44|| 2|| 1|| 3|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011|| IF Troja-Ljungby || Allsvenskan || 4|| 0|| 0|| 0|| 16||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2011-2012 || HV71 || Elitserien || 54|| 1|| 4|| 5|| 20|| 6|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2012-2013|| Linköpings HC || Elitserien || 55|| 0|| 5|| 5|| 56|| 10|| 0|| 1|| 1|| 10 
|-
|2013-2014|| Linköpings HC || SHL || 48|| 1|| 8|| 9|| 48|| 14|| 0|| 1|| 1|| 18
|-
| 2014-2015|| Linköpings HC || SHL ||54 ||2 ||12 ||14 ||38 ||11 ||1 ||2 ||3 ||41 
|-
| 2015-2016|| Linköpings HC || SHL ||51 ||3 ||11 ||14 ||84 ||6 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
| 2016-2017|| HC Davos || LNA ||44 ||0 ||4 ||4 ||26 ||10 ||0 ||0 ||0 ||16
|-
| 2017-2018|| Växjö Lakers HC || SHL ||43 ||4 ||10 ||14 ||75 ||13 ||2 ||2 ||4 ||39
|-
| 2018-2019|| Växjö Lakers HC || SHL ||51 ||0 ||7 ||7 ||38 ||7 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
| 2019-2020|| Växjö Lakers HC || SHL ||52 ||0 ||4 ||4 ||32 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021 || IF Björklöven || Allsvenskan ||35 ||2 ||6 ||8 ||30 ||9 ||0 ||1 ||1 ||31  
|-
| 2021-2022|| IF Björklöven || Allsvenskan ||  ||

Notes et références 

Naissance en avril 1987
Naissance à Umeå
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur iranien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur des Salmon Kings de Victoria
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur du Rögle BK
Joueur du IF Björklöven
Joueur du HV 71
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Linköpings HC
Joueur du IF Troja-Ljungby
Joueur du HC Davos
Joueur des Växjö Lakers HC